Мельхиор может означать:

В металлургии 
 Мельхиор — сплав меди и никеля.

Имя 
 Мельхиор — согласно западноевропейской традиции, имя одного из трёх волхвов, пришедших поклониться новорождённому Иисусу. В Евангелии имена волхвов не упоминаются.
 Мельхиор Кано (1509—1506) —  испанский богослов.
 Мельхиор Лоттер старший (1470—1549) — немецкий печатник и издатель.
 Мельхиор Лоттер младший (1490—1542) — сын Лоттерера старшего, продолжатель его дела.
 Мельхиор Неймайр (1845—1890) — австрийский геолог-палеонтолог.
См. также Мел (имя)

Фамилия 
 Мельхиор, Джин (1927—2019) — американский баскетболист.
 Мельхиор, Лауриц (1890—1973) — датский певец (тенор).
 Мельхиор, Михаэль — израильский политик, бывший глава Сохнута.
 Мельхиор, Трэйси (род. 1973) — американская актриса мыльных опер.